Demokratska stranka (Italija), stranka u Italiji
 Demokratska stranka Japana, stranka u Japanu
 Demokratska stranka (SAD), stranka u SAD-u
 Demokratska stranka Slovenije, osnovana kao Slovenski demokratski savez
 Demokratska stranka (Srbija), stranka u Srbiji
 Demokratska stranka (Turska), stranka u Turskoj
 Jugoslavenska demokratska stranka, često nazivana samo Demokratska stranka, stranka u Kraljevini Jugoslaviji